

Кіровський сільський округ — адміністративна одиниця, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область
 Кіровський сільський округ — адміністративна одиниця, Узункольський район, Костанайська область